

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Point Pleasant – comunità della Contea di New Madrid, Missouri
 Point Pleasant – borough della Contea di Ocean, New Jersey
 Point Pleasant – comunità non incorporata della Contea di Clermont, Ohio
 Point Pleasant – città della Contea di Mason, Virginia Occidentale

Televisione 
 Point Pleasant – serie televisiva statunitense